Стено — итальянский кинорежиссёр-комедиограф, отец кинорежиссёра Карло Ванцина.
 Стено, Микеле — 63-й дож Венеции (с 1 декабря 1400 года).
 Стено — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Стен (значения)
 Стена (значения)